«Уличный рыцарь» () — американский кинобоевик 1992 года.

Сюжет 
Шаткое перемирие между двумя бандами Лос-Анджелеса, негритянской и латиноамериканской, нарушено: их члены погибают, и, конечно, каждая сторона винит другую.

Бывший полицейский Джейк Баретт, уволенный после ошибки, стоившей жизни невинному человеку, нанят в качестве частного детектива, чтобы найти пропавшего свидетеля кровавой бойни. Чтобы выполнить это задание, ему придётся столкнуться с подлинными убийцами — также бывшими полицейскими, отсидевшими срок за коррупцию. Попутно мастеру боевых искусств Джеффу Спикмэну, исполняющую главную роль, предоставляются широкие возможности для демонстрации своего мастерства.

Интересные факты 
Вскоре после выхода «Уличного рыцаря» выпустившая его компания Cannon Films обанкротилась.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы Cannon Group
Фильмы  США 1992 года
Фильмы  на английском языке
Фильмы о боевых искусствах